Südstern  steht für:

 Südstern, einen Platz in Berlin-Kreuzberg (Name seit 1947),
 den dort gelegenen U-Bahnhof Südstern, 
 einen ehemaligen Neuköllner Fußballclub (ab 1908 Rixdorfer FC Südstern, ab 1912 Neuköllner FC Südstern, später Südstern 08, ab 1993 NSC Südstern-Azur), 1997 aufgelöst,
 FC Südstern 06 Karlsruhe, siehe BG Karlsruhe,
 Der Südstern oder Das Land der Diamanten, einen Roman von Jules Verne (1884),
 Polaris Australis, den Südpolarstern,
 Eine Untereinheit der SS-Standarte Kurt Eggers.